West Front är fotbollsklubben Västra Frölunda IF:s officiella supporterklubb. Den grundades 1996.

Externa länkar
West Front

Supporterklubbar i Sverige
Västra Frölunda IF
Supporterklubbar bildade 1996